El decatló masculí va ser una de les proves del programa d'atletisme disputades durant els Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es va disputar entre el 13 i el 15 de juliol, de 1912. Aquesta va ser la primera vegada que es disputava aquesta competició en uns Jocs Olímpics, ja que tot i que el 1904 s'havia disputat una prova amb 10 proves, aquestes eren diferents. La competició fou disputada per 29 decatletes procedents de 12 països diferents.

El 1913 el Comitè Olímpic Internacional va retirar la medalla d'or de Jim Thorpe després que s'assabentessin que Thorpe havia jugat a beisbol de manera semi-professional, violant d'aquesta manera les regles de l'amateurisme olímpic abans dels Jocs de 1912. El 1982 el COI va determinar que la desqualificació havia estat inadequada, ja que no s'havia presentat cap protesta contra Thorpe durant els 30 dies que hi havia per fer-ho. Les medalles de Wieslander, Lomberg i Holmér es van mantenir, amb la qual cosa Thorpe i Wieslander van compartir l'or.

Medallistes

100 metres

Salt de llargada 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Llançament de pes 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Salt d'altura 
6 dels 29 participants no prenen part en la quarta prova.

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

400 metres 
5 atletes més, entre els quals destaca el sisè classificat, Nilsson, es retiren després del salt d'altura i no prendran part en la cinquena prova.

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Llançament de disc 
Philbrook va aconseguir més de 1.000 punts en aquesta prova scored over 1000 points in the event by breaking the previous Olympic record (listed as 41.46 metres in the 1912 official report, though actually only 40.89 set by Martin Sheridan in 1908). Since the discus throw event had been held 2 days prior to the decathlon and Armas Taipale had far exceeded the old record, Philbrook's mark was not a new record. It did vault him from 5th place to 2nd following the 6th event, however.

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

110 metres tanques 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Salt de perxa 
Dos atletes més abandonen, quedant sols 16 atletes en competició.

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Llançament de javelina 
Sols 14 atletes prenen part en la penúltima prova.

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

1.500 metres 
Sols 12 dels 29 atletes que havien començat la decatló l'acaben. La desqualificació de Thorpe el 1913 i la posterior requalificació 70 anys més tard fa que finalment hi hagi dues medalles d'or, una plata i un bronze.

Classificació final

Referències

Bibliografia 
 
 

Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 1912